Cherryville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cherryville (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Kanada 

 Cherryville (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Cherryville (ort i USA, North Carolina), Gaston County, 
 Cherryville (ort i USA, Pennsylvania), Northampton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar